Никола́й Тата́ринцев: Татаринцев, Николай Афанасьевич (1903—1975) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Татаринцев, Николай Петрович (1924—2007) — полный кавалер ордена Славы.